Frige (Angelsaksisch, Friia (Duits) of Frea (Longobardisch)) was in de Germaanse mythologie de godin van de liefde en echtgenote van Wodan. Haar naam is in de weekdag vrijdag terug te vinden. Dit doet veronderstellen dat zij door de Germaanse volkeren als evenknie werd gezien van de Romeinse godin Venus die eveneens de vijfde weekdag kreeg toegewezen, i.e. 'dies Veneris' of  'dag van Venus' (cf. Frans vendredi). Haar getal is dan ook vijf, zoals in de vijfpuntige ster, het pentagram dat wordt gezien als het symbool van volmaaktheid en vrouwelijkheid.

In de laatst overlevende en meest bekende versie van de Germaanse mythologie, de Noordse mythologie is haar concept opgesplitst en verdeeld over twee duidelijk met elkaar verwante godinnen, namelijk de promiscue Freya, die met Óðr was gehuwd enerzijds, en de soms onbetrouwbare Frigg die met Odin was getrouwd. 
Frigg is de Oudnoordse vorm van de naam Frige, waar Freyja een onbepaald naamwoord is (dat oorspronkelijk “dame” of “vrouwe” betekende, zoals Fro of Freyr “here” beduidde).

Germaanse mythologie
Germaanse god